Roger Lindqvist kan syfta på:

* Roger Lindqvist (1944–2020), svensk ishockeyspelare och -tränare
 Roger Lindqvist (född 1970), svensk fotbollsspelare